Zio Paperone e il deposito piramidale è una storia a fumetti della Walt Disney, scritta e disegnata dal cartoonist italiano Romano Scarpa e inchiostrata da Sandro Zemolin, pubblicata per la prima volta sul numero 1109 di Topolino del 27 febbraio 1977.

Trama 
In seguito ad un controllo effettuato dai suoi nipotini, Paperone scopre alcune crepe nelle pareti del suo deposito. Decide allora di costruirne un altro, di forma piramidale, però. Il nuovo edificio indispettisce Rockerduck che si camuffa da mummia del faraone Rocksete II per convincere il rivale ad abbatterlo.

Edizioni estere e ristampe 
Negli anni seguenti la storia, pubblicata in edizione da 32 tavole, è stata ristampata in Italia ne I Grandi Classici Disney nel 1982 e, successivamente, in altre diverse pubblicazioni-raccolta, fino all'ultima ristampa in Disney Big del gennaio 2012, sempre col titolo originale Zio Paperone e il deposito piramidale.

All'estero è stata pubblicata in Brasile (O Depósito Piramidal, 2012), Danimarca (in forma ridotta a 15 tavole col titolo Pengepyramiden nel 1979 e in forma integrale col titolo En kringlet historie nel 2002), Finlandia (ridotta col titolo Pyramidi rahasäiliönä nel 1980 e integrale col titolo Rakennemuutoksen kourissa nel 2002), Germania (più ristampe su pubblicazioni differenti a partire dal 1982, con i titoli Die Pyramidenspeicher o Die Geldspeicher-Pyramide), Grecia (come Το χρηματοκιβώτιο Πυραμίδα nel 1979 e come Η Πυραμίδα! nel 1981), in Islanda (come Píramídageymirinn nel 2002), Norvegia (ridotta col titolo Den nye pengebingen nel 1979 e integrale col titolo Onkel Skrue får egen pyramide nel 2002), Paesi Bassi (Het piramide-pakhuis 2002), Spagna (El deposito piramidal 1980), Svezia (ridotta col titolo Den pyramidala skattkammaren nel 1979 e integrale col titolo Pyramidbingen nel 2002).

Collegamenti esterni 

Storie a fumetti di Zio Paperone
Romano Scarpa